Társaság, gazdálkodó szervezet
Társaság, gazdasági társaság 
Társaság, folyóirat Aradon (korai címe: Ez Arad) (1935–1941)
Társaság, társadalom
Társaság, Brit Kelet-indiai Társaság
Társaság-szigetek